A látszat csal a Született feleségek televíziós sorozat epizódja
 A látszat csal 1944-ben bemutatott magyar játékfilm